Daniel Tjärnqvist (Umeå, 1976. október 14.) svéd profi jégkorongozó. Jelenleg a Djurgårdens Hockey (SHL) hátvédje.

Játékosmegfigyelők véleménye
Nagyon jó képességű hátvéd, stabilan játszik a védekező harmadban, rendszerint jó döntéseket hoz, jól lát a pályán. Emberelőnyben hatékonyan bevethető.

Statisztikák

Források
Statisztika

1976-ban született személyek
Élő személyek
Svéd jégkorongozók
A Lokomotyiv Jaroszlavl játékosai
A Minnesota Wild játékosai
Az Edmonton Oilers játékosai
A Colorado Avalanche játékosai
Az Atlanta Thrashers játékosai
Svéd olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2006)
Olimpiai bajnokok (jégkorong)